The Birthday Present ("Il regalo di compleanno" in lingua inglese) può riferirsi a:

The Birthday Present, cortometraggio danese del 1910 
The Birthday Present, cortometraggio statunitense del 1912 
The Birthday Present, cortometraggio statunitense del 1914 diretto da George Hennessy
The Birthday Present, film statunitense del 1957 diretto da Pat Jackson